István Mészáros (1930–2017) – węgierski filozof marksistowski
 István Mészáros (1891–1964) – węgierski tłumacz literatury polskiej, autor przekładów prozy Sienkiewicza na węgierski
 István Mészáros (ur. 1967) – węgierski sportowiec, reprezentant kraju w podnoszeniu ciężarów